Municipio de Cannon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cannon (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Cannon (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.